Stříbrnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Stříbrnice (okres Přerov)
 Stříbrnice (okres Uherské Hradiště)